Склад збірної Англії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Англія
Англія 2010